«Пе́рси Дже́ксон и Море чудо́вищ» () — художественный фильм режиссёра Тора Фройденталя, экранизация романа «Море чудовищ», писателя Рика Риордана. Мировая премьера фильма состоялась 7 августа 2013 года в России фильм вышел на экраны 22 августа 2013 года.

Сюжет 
В Лагере Полукровок Перси Джексон встречает своего единокровного брата Тайсона, являющегося циклопом. Далее по сюжету, лагерь атакует Люк Кастеллан, который раскрывает свои планы по уничтожению горы Олимп. Наставник Перси, Хирон узнает, что Люк отравил волшебное дерево, которое отвечает за барьер, защищающий Лагерь Полукровок, и которое создано из Талии Грейс, дочери Зевса, убитой циклопом. Аннабет Чейз выясняет, что Золотое Руно может восстановить дерево, и директор лагеря, Дионис, посылает Клариссу Ла Ру, дочь Ареса и соперницу Перси, найти его. Следом уходит Перси вместе с Аннабет, Тайсоном и Гроувером, чтобы обнаружить Руно первым. Прежде чем они уходят из лагеря, Оракул предсказывает, что дитя-полубог, рожденный от одного из Большой Тройки, сразится с Люком и у полубога будет шанс либо спасти гору Олимп, либо уничтожить её. Поскольку Перси — единственный известный полубог, рожденный от одного из Большой Тройки (Тайсон не полубог, поскольку он наполовину не человек), он полагает, что в пророчестве говорится про него.

Три Грайи на волшебном такси говорят группе координаты острова и отвозят их в Вашингтон, где Гроувер захвачен людьми Люка, которым он нужен для того, чтобы найти Руно, поскольку сатиров оно от природы влечет к себе. Гроувер боится циклопа Полифема, существа, которое охраняет Золотое Руно и использует его, чтобы заманивать сатиров, для того, чтобы их потом съесть. Далее Перси, Аннабет и Тайсон встречают отца Люка, Гермеса, который говорит им, что Люк сейчас находится на океанском лайнере под названием Андромеда в Атлантическом океане; Гермес просит Перси попросить прощения у Люка от его имени за то, что он был плохим отцом для него. Снаряженные дарами (лентой, которая заставляет вещи исчезать и термосом ветров) Гермеса, Перси, Аннабет и Тайсон садятся на Гиппокампуса и плывут к Андромеде, после чего их захватывает один из солдат Люка, Мантикора, но они сбегают с помощью волшебных даров Гермеса. Трио достигает Моря Чудовищ и их поглощает Харибда, в желудке которой они встречают Клариссу. Ей был дан старый броненосец Конфедерации времен Гражданской войны для использования в своем походе, управляемый командой солдат-зомби Конфедерации и каким-то образом модернизированный. Они собирают войска для побега и достигают Серклэнда, заброшенного парка развлечений над логовом Полифема, где они спасают Гроувера и добывают Золотое Руно, после чего встречают Люка, который раскрывает им свой план использовать Руно для пробуждения Кроноса.

Тайсон жертвует собой, чтобы защитить Перси от арбалета Люка, который затем крадет Золотое Руно и пробуждает Кроноса. Потом возвращается Тайсон, воскрешенный от контакта с водой, и спасает остальных. В последующей битве, Люк и Гроувер оказываются поглощены Кроносом в то время, как Перси осознает, что его волшебный меч предсказан быть единственной слабостью Кроноса. Перси разрезает Кроноса своим мечом, возвращая тем самым его назад, в его золотой гроб, где он до сего момента был заточен, а Люк проваливается в логово Полифема. Мантикора успевает смертельно ранить Аннабет перед своей смертью. Гроувер, Кларисса и Перси используют Золотое Руно, чтобы воскресить её.

По возвращении в Лагерь Полукровок, группа использует Золотое Руно, чтобы восстановить дерево, и они оказываются удивлены, когда Руно к тому же воскрешает Талию и восстанавливает её тело. Пока другие празднуют, Перси понимает, что, возможно, судьба горы Олимп может оказаться в руках Талии, а не его собственных.

В ролях

Съёмки 
Съёмки фильма начались 16 апреля 2012 года в Ванкувере и продолжались по 12 июля 2012 года.

Съемки проходили в Robert Burnaby Park в Ванкувере. 20 июня — 22 июля съемки проходили в Новом Орлеане.

Планировалось, что фильм будет выпущен 15 марта 2013 года, но в мае 2012 года дата релиза была перенесена на 7 августа 2013 года.

Саундтрек

Список композиций

Сборы 
В Северной Америке фильм собрал в прокате $5,4 млн в день премьеры и 13,8 млн за первые три дня проката. Пятидневная касса составляет в районе 24 миллионов долларов, что очень сильно уступает аналогичному результату первого фильма (38,7 млн за первые пять дней в феврале 2010 года).

В период с 15.08 — 18.08 фильм собрал 21,8 млн долларов в 5676 кинозалах на 36 территориях. Свой лучший результат кинолента показала в Бразилии, победив там с 3,84 млн долларов в 654 кинозалах за уик-энд. Победы были одержаны ещё на 8 территориях, самой щедрой из которых с 1,18 млн долларов в 159 кинозалах стал Таиланд.

В России фильм собрал в первый день проката 33,8 млн руб. ($1,02 млн.) К концу уикенда (24 — 25 августа) сборы фэнтези выросли до 162,6 млн руб. ($4,93 млн).

По состоянию на 1 Октября, фильм собрал в прокате около $65,476,452 в Северной Америке, $12 654 045 в России и $118,879,386 на международном уровне по всему миру. В общей сложности $197,009,883.

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы критиков. Антон Долин из «Вести FM» раскритиковал фильм, назвав его бледной копией первой части и несерьёзным подростковым блокбастером, который не посягает на большее, чем хорошие кассовые сборы. Лилия Шитенбург («Фонтанка») нашла много плюсов в экранизации книги, отметив хорошие спецэффекты и «освежающие» перестановки в актерском составе.

Примечания

Ссылки 
 
 Percy Jackson Books

Экранизации произведений Рика Риордана
Экранизации сюжетов греко-римской мифологии
Фильмы 20th Century Studios
Приключенческие фильмы США
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы-сиквелы
Фантастические фильмы 2013 года
Фильмы США 2013 года
Фильмы США в 3D
Фильмы 2013 года в 3D
Фильмы на английском языке
Перси Джексон и олимпийцы
Фильмы о Вашингтоне
Фильмы 1492 Pictures